О́льга Я́ковлева: Яковлева, Ольга Витальевна (1970—2015) — русская певица, работала в Японии под псевдонимом Origa.
 Яковлева, Ольга Владимировна (1986—2010) — российская баскетболистка.
 Яковлева, Ольга Леонидовна (род. 1963) — российская баскетболистка.
 Яковлева, Ольга Михайловна (род. 1941) — советская и российская актриса.